Ultra-Drive – system wspomagania zmian biegów (Campagnolo)
 Unia Demokratyczna – liberalno-demokratyczna partia polityczna